Moos steht für:
 Moos, Abteilung der Pflanzen, siehe Moose
 Moos (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Moos (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht
 Moos, umgangssprachliche Bezeichnung für Geld

Moos ist der Name folgender

Orte:
 Moos (am Bodensee), Gemeinde im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg
 Moos (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Deggendorf in Bayern
 Moos in Passeier, Gemeinde im Passeiertal in Südtirol

Ortsteile in Deutschland:
 Moos (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Moos (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moos (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Moos (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Moos (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moos (Bad Aibling), Stadtteil von Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moos (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moos (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moos (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Moos (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Moos (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern (Landkreis Ebersberg), Landkreis Ebersberg, Bayern
 Moos (Berg (Oberfranken)), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Hof, Bayern
 Moos (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moos (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach (Bayern), Landkreis Passau, Bayern
 Moos (Buchbach), Ortsteil der Gemeinde Buchbach (Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moos (Bühl), Stadtteil von Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Moos (Burgheim), Ortsteil des Marktes Burgheim, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Moos (Chamerau), Ortsteil der Gemeinde Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Moos (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Moos (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering (Landkreis Ebersberg), Landkreis Ebersberg, Bayern
 Moos (Eriskirch), Weiler der Gemeinde Eriskirch im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Moos (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach (Oberbayern), Landkreis Altötting, Bayern
 Moos (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Moos (Forstinning), Ortsteil der Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Moos (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Moos (Geroldshausen), Ortsteil der Gemeinde Geroldshausen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Moos (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Moos (Grafenwöhr), Ortsteil der Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Moos (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moos (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moos (Heiligenberg), Weiler der Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Moos (Herrngiersdorf), Ortsteil der Gemeinde Herrngiersdorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Moos (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Moos (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Moos (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Moos (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham (Landkreis Passau), Landkreis Passau, Bayern
 Moos (Kümmersbruck), Ortsteil der Gemeinde Kümmersbruck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Moos (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Moos (Lauben), Ortsteil der Gemeinde Lauben (Oberallgäu), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Moos (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Moos (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moos (Mariaposching), Ortsteil der Gemeinde Mariaposching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Moos (Moosburg an der Isar), Ortsteil der Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Moos (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Moos (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen (Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moos (Obersöchering), Ortsteil der Gemeinde Obersöchering, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Moos (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Moos (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Moos (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling (bei Mühldorf am Inn), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moos (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moos (Rottenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Moos (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moos (Schlammersdorf), Ortsteil der Gemeinde Schlammersdorf, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Moos (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moos (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Moos (Steinach), Ortsteil der Gemeinde Steinach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Moos (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Moos (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg (Oberallgäu), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Moos (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moos (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moos (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moos (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Moos (Tettnang), Weiler der Stadt Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Moos (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach (bei Passau), Landkreis Passau, Bayern
 Moos (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moos (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Moos (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Moos (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moos (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moos (Waldkraiburg), Ortsteil der Stadt Waldkraiburg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moos (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Moos (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Moos (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Moos (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Moos (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Moos (Zangberg), Ortsteil der Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moos (Zolling), Ortsteil der Gemeinde Zolling, Landkreis Freising, Bayern
 Moos-Haus (Mauerstetten), Ortsteil der Gemeinde Mauerstetten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Nieder-Moos, Ort in der Gemeinde Freiensteinau im Vogelsbergkreis, Hessen
 Ober-Moos, Ort in der Gemeinde Freiensteinau im Vogelsbergkreis, Hessen
 Rudolphstein Moos, Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Hof, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Moos (Gemeinde Bleiburg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Moos (Gemeinde Gallizien), Ortschaft von Gallizien, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Moos (Gemeinde Glödnitz), Ortschaft von Glödnitz, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Moos (Gemeinde Gmünd), Ortschaft von Gmünd in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Moos (Gemeinde Lesachtal), Ortschaft von Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Moos (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Moos (Gemeinde Reichenfels), Ortsteil von Reichenfels, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Moos (Gemeinde Reißeck), Ortschaft von Reißeck, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

 Moos (Gemeinde Ardagger), Ort bei Ardagger im Mostviertel, Niederösterreich
 Moos (Gemeinde Raxendorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Raxendorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Moos (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

 Moos (Gemeinde Ansfelden), Ortschaft von Ansfelden, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Enns), Katastralgemeinde und Ortschaft der Stadt Enns, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Esternberg), Ortsteil von Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Frankenmarkt), Ortschaft von Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Haibach), Ortschaft von Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Handenberg), Ortschaft von Handenberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Heiligenberg), Ortschaft von Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ortsteil von Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Manning), Ortschaft von Manning, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft von Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Natternbach), Ortschaft von Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Niederthalheim), Ortschaft von Niederthalheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Oberwang), Ortsteil von Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft von Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Pinsdorf), Ortschaft von Pinsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Pischelsdorf), Ortschaft von Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft von Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Pöndorf), Ort bei Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Pötting), Ortschaft von Pötting, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Ried im Traunkreis), Ortschaft der Gemeinde Ried im Traunkreis, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde St. Peter am Hart), Ortschaft von St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Schörfling), Ortschaft von Schörfling am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Seewalchen), Ortschaft von Seewalchen am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Vorchdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft von Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Moos (Gemeinde Zell), Ortsteil von Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Moos (Gemeinde Obertrum), Ortsteil von Obertrum am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Moos (Gemeinde Kuchl), Ortschaft von Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Moos (Gemeinde Seeham), Weiler in der Gemeinde Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Moos (Gemeinde Tamsweg), Ortsteil von Tamsweg, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg

 Moos (Gemeinde Altaussee), Ort bei Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Moos (Gemeinde Krakau), Ort in Krakau, Bezirk Murau, Steiermark
 Moos (Gemeinde Lassing), Ortschaft von Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark
 Moos (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Ortschaft von Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Moos (Gemeinde St. Peter im Sulmtal), Katastralgemeinde und Ortschaft von St. Peter im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Moos (Gemeinde Selzthal), Ortsteil von Selzthal, Bezirk Liezen, Steiermark

 Moos (Gemeinde Inzing), Ortschaft von Inzing, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Moos (Gemeinde Leutasch), Ort bei Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Moos (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ortschaft von Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol
 Moos (Gemeinde Sankt Veit in Defereggen), Ortschaft von Sankt Veit in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol
 Moos (Fraktion, Gemeinde St. Veit in Defereggen), Fraktion in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol)
 Moos (Weiler, Gemeinde St. Veit in Defereggen),  Weiler in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol)
 Moos (Gemeinde Telfs), Ortschaft von Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Ortsteile in der Schweiz:
 ein Ort in der Gemeinde Köniz im Kanton Bern
 eine Ortschaft in der Gemeinde Selzach im Kanton Solothurn

Gemeindeteile in Italien:
 Moos (Sexten), Fraktion der Gemeinde Sexten, Südtirol
 Moos (St. Lorenzen), Fraktion der Gemeinde St. Lorenzen (Südtirol)

geografischer Objekte:
 Schloss Moos – diverse Schlösser
 Moos (Berg), Gebirgszug im Mittleren Schwarzwald
 Moos-Inseln, Inselgruppe vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Naturschutzgebiet Moos, Naturschutzgebiet im Schweizer Kanton Luzern

Siehe auch:

 Mohs
 Mos
 Mós